Arondismentul Avallon (în ) este un arondisment din departamentul Yonne, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Ancy-le-Franc
 Cantonul Avallon
 Cantonul Cruzy-le-Châtel
 Cantonul Flogny-la-Chapelle
 Cantonul Guillon
 Cantonul L'Isle-sur-Serein
 Cantonul Noyers
 Cantonul Quarré-les-Tombes
 Cantonul Tonnerre
 Cantonul Vézelay

Comune 

Avallon